Saylor est un patronyme porté notamment par :

 Katie Saylor, actrice américaine ;
 Morgan Saylor (née en 1994), actrice américaine ; 
 Steven Saylor (né en 1956), journaliste, historien et écrivain américain, auteur de romans policiers et historiques ;
 Syd Saylor (1895-1962), acteur américain.